Hollardia är ett släkte av fiskar. Hollardia ingår i familjen Triacanthodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåsfiskartade fiskar
Hollardia